Rátkai Károly (1895–1964) újságíró, lapszerkesztő
 Rátkai Károly (1911–1985) labdarúgó